Naroże – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim
 Naroże – inna nazwa miejscowości Seroczyn